Biatlon na Zimskih olimpijskih igrah 2018 – ženski šprint.

Rezultati
Tekma se je začela ob 20.15.

Sklici 

Šprint ženske